

Patronyme 

 Adolph Friedrich Vollmer (1806-1875), peintre paysagiste allemand
 Andrew Vollmer (2000-), coureur cycliste américain.
 Antje Vollmer (1943-2023), femme politique allemande.
 August Vollmer (1876–1955), chef de la police de Berkeley en Californie, aux États-Unis.
 Dana Vollmer (1987-), nageuse américaine.
 Erwin Vollmer (1884-1973), peintre et sculpteur allemand
 
 Heinrich Vollmer (1885-1961), ingénieur allemand en armement.
 Gottfried Vollmer (1953-), acteur allemand.
 Max Volmer (1885-1965), physico-chimiste allemand.
 Sebastian Vollmer (1984-), joueur allemand de football américain.

Autres 
 Vollmer, fabricant allemand de maquettes et d’accessoires destinés aux chemins de fer miniatures.
 Relation de Butler-Volmer, modèle de cinétique électrochimique.